Jean-Baptiste Didier peut faire référence à :
 Jean-Baptiste Didier (1794-1873), notaire et homme politique luxembourgeois, bourgmestre de Diekirch ; 
  (1834-1916), homme politique luxembourgeois, bourgmestre de l'ancienne commune de Rodenbourg (1877-1904) et membre de la Chambre des députés (1893-1911). 
  (1874-1946), fils du précédent, homme politique luxembourgeois, bourgmestre de l'ancienne commune de Rodenbourg (1929-1945) et membre de la Chambre des députés (1925-1940).